Kiviküla  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Kiviküla (Haapsula), Ort in der Gemeinde Haapsula, Kreis Lääne
 Kiviküla (Valga), Ort in der Gemeinde Valga, Kreis Valga
 Kiviküla (Viru-Nigula), Ort in der Gemeinde Viru-Nigula, Kreis Lääne-Viru